Die Football League First Division 1900/01 war die 13. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1900 und endete am 30. April 1901.

Der FC Liverpool gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor dem AFC Sunderland erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger The Wednesday und Bolton Wanderers konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Preston North End und West Bromwich Albion den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Grimsby Town und Small Heath ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1900/01 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1900-01 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1900/01
Fußballsaison 1900/01